Роне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Роне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Роне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея
 Роне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн